По последњем службеном попису становништва у СФРЈ из 1991. године, у СР БиХ је било 254 насељених места са преко 2.000 становника.

апсолутна етничка већина

релативна етничка већина 

Насељена места у Босни и Херцеговини
Попис становништва у СР Босни и Херцеговини 1991.